Гран-при Португалии 1960 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1960 года. Автогонки прошли 14 августа 1960 года на трассе Боавишта.

Гонка 

|}

 Из-за ухода большинства британских команд на Гран-при Италии, Брэбем выиграл чемпионат на этом Гран-при.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Португалии